Fictief figuur
Familie Marsh, personages uit de Amerikaanse animatieserie South Park, met o.a.
Marvin Marsh
Shelley Marsh
Stan Marsh

Media
The Marsh, Amerikaanse thriller uit 2006

Merknaam
Marsh (motorfiets), historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Marsh
Adam Marsh, Engels geestelijke en theoloog
Chris Marsh, reiki-leraar
Graham Marsh, Australisch golfspeler
Jean Marsh, Brits actrice
Jeff "Swampy" Marsh, Amerikaans televisieregisseur, schrijver en producent
Jesse Marsh, Amerikaans stripauteur
Jodie Marsh, Brits mediafiguur, bodybuilder en glamourmodel
Mae Marsh, Amerikaans actrice
Matthew Marsh, Brits autocoureur
Mike Marsh, Amerikaans atleet
Ngaio Marsh, Nieuw-Zeelands schrijfster
Othniel Charles Marsh, Amerikaans paleontoloog
Reginald Marsh, Engels acteur
Rhys Marsh, Brits-Noors zanger en muzikant
Roger Marsh, Brits componist en muziekpedagoog
Tony Marsh, Brits autocoureur

Zie ook
Marshtest
Moeras (Engels: marsh)

Achternaam